Ива́н Ка́рлович Раха́у (1817—?) — архитектор, академик и профессор архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография
Вольноприходящий ученик Императорской Академии художеств. Получил медали Академии художеств: малую серебряную (1840), большую серебряную медаль (1841) «за архитектуру», и в том же году Рахау была задана программа на малую золотую медаль: «сочинить проект гостиного двора». Присвоено звание свободного художника (1842).

После окончания курса Академии художеств поступил в помощники к архитектору K. A. Тону, по сооружению храма Христа Спасителя в Москве. В 1844 году Pахау прислал в Академию рисунки, представляющие конструкцию и каменную кладку купола упомянутого храма, за что Совет Академии выразил ему благодарность и положил «предложить профессору К. Тону, строителю означенного храма, чтобы он дозволил Рахау сделать с рисунков копии для руководства в архитектурном классе Академии».

В 1847 году Рахау работал также и при постройке Санкт-Петербургской станции Николаевской железной дороги, и представил в Академию рисунки, изображающие устройство стропил, которые считались в то время по широте своей первыми в Европе. Эти рисунки Совет Академии постановил «передать в класс строительного искусства для руководства, поручив Рахау также сделать для Академии рисунки конструкций купольного свода и кружал храма Спасителя в Москве». На следующий год, за программу «проект публичных бань», Рахау был возведён в звание академика по части архитектуры. Получил звание профессора архитектуры (1877) «в уважение долговременных и особых трудов по художественно-архитектурным работам, произведённым им в храме Спасителя, в Москве».

При постройке храма Спасителя Рахау находился в течение сорока лет, до самого окончания постройки, заведуя технической стороной проекта. Кроме упомянутых двух построек и разных частных заказов, Рахау участвовал также в сооружении Большого Кремлёвского дворца и здания Главного архива Министерства иностранных дел.

Рисовальщик в чертёжной комиссии по построению храма Христа Спасителя в Москве (1842—1867). Наблюдал за работами в Хамовнических казармах и Шефском доме в Москве (1869), младший помощник главного архитектора по постройке храма Христа Спасителя (с 1870), в отставке с 1883 года.

Среди работ: художественно-архитектурные работы в храме Христа Спасителя в Москве, ограда церкви в селе Ромашково под Москвой (1872).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Архитекторы Москвы
Архитекторы Санкт-Петербурга